Rauchhaus steht für
 eine in Norddeutschland verbreitete historische Bauform, siehe Rauchhaus
Rauchhaus Möllin
 das Hallenhaus, siehe Hallenhaus#Küche (Flett)
 die Räucherkate (plattdeutsch: Rookhus)
 eine historische Gehöftform im Mondseeland, siehe Bauernmuseum Mondseeland#Mondseer Rauchhaus
sowie
 kurz für Georg-von-Rauch-Haus, Berlin